TECO bezeichnet:
 TECO (Texteditor), eine Software
 TECO Electric and Machinery, ein taiwanisches Elektronikunternehmen
 TecO, eine Forschungseinrichtung des Karlsruher Institut für Technologie
 Teco (Mexiko), eine historische Volksgruppe in Mexiko
 TECO – Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Thornton Engineering Company
 Teco – Abkürzung für Trinks & Co.
 Teco Srl, ein italienischer Hersteller von Armaturen und Sicherheitsvorrichtungen für die Wasser- und Gasinstallation aus Franciacorta, Lombardei

TECO